Anbar ist der Name 

 einer ehemaligen Stadt, von der heute nur noch Ruinen vorhanden sind. Nach ihr ist das irakische Gouvernement Al-Anbar benannt

 zweier Dörfer im Iran 

Anbar ist der Familienname folgender Personen:

 Youssef Anbar (* 1961), saudi-arabischer Fußballtrainer

Siehe auch:
 Al-Anbar (Begriffsklärung)
 Anbar dei Caldei, Titularbistum

ca:Anbar